Светлая — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Прилужского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 55 км к югу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Светлая на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района